

Étymologie 
Le nom propre Acar a deux origines différentes, une française et une turque :
 Acar est un patronyme français, variante picarde de  ;
 Acar est un prénom et un nom de famille turcs (prononcé ) ; le mot est dérivé de l'adjectif turc acar qui signifie« audacieux », « sans peur », « robuste », « fort », « puissant ».

Prénom turc 
Acar est un prénom turc notamment porté par :
  (1958-), compositeur, guitariste et chanteur chypriote turc ;
  (1935-2016), décorateur turc d'opéra et de théâtre ;
  (1937-), ambassadeur turc.

Patronyme 

  (1974-), connu comme Dano ou Djingis Khan, gangster et criminel turc, chef de gang en Suède ;
  (1971-), peintre et illustrateur turc ;
 Jacques Acar (1937-1976), scénariste belge de bande dessinée ;
 Jacques F. Acar (1931-2020), microbiologiste français ;
  (1994-), footballeur turc ;
  (1994-), footballeur turc ;
  (1966-), ingénieur et homme politique turco-allemand ;
  (1969-), politologue et écrivain turco-allemand ;
 Numan Acar (1974- ), acteur allemand d'origine turque ;
  (1983-), footballeur turc ; 
  (1948-2013), footballeur turc ;
  (1986-), footballeur turc ;
  (1989-), footballeur turc ;
  (1981-), footballeur turc.

Toponyme 
Acar est un toponyme turc notamment porté par :
 , quartier du district d' dans la province de Mardin ;
 , commune de la ville de Kilis dans la province de Kilis ;
 , quartier du district de Dicle dans la province de Diyarbakir.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Prénom turc
Patronyme turc
Toponymie turque